Le championnat de République démocratique du Congo féminin de football ou LINAFF (Ligue Nationale de Football Féminin) est une compétition congolaise de football féminin.

Histoire 

Lors des quatre premières saisons, ce sont des provinces qui s'affrontent. Ce n'est qu'à partir de 2012 que le championnat se dispute entre clubs.

Palmarès

Notes et références 

RD Congo
Compétition de football en république démocratique du Congo